Abercrombie Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abercrombie Creek (Miles Lake), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Abercrombie Creek (Johnson Slough), Fluss im Bundesstaat Oregon
 North Fork Abercrombie Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon